

Sigle 
 Digital Editing Audio – studio di doppiaggio italiano
 Dipartimento d'Emergenza e Accettazione – dipartimento dell'ospedale nel sistema sanitario italiano è la nuova denominazione per i reparti di pronto soccorso e astanteria
 Diploma de Estudios Avanzados – titolo accademico spagnolo
 Diplôme d'Études Approfondies – titolo accademico francese
 Dottrina e Alleanze – testo sacro del mormonismo
 Drug Enforcement Administration – agenzia anti-droga statunitense
 Drug Enforcement Agency – agenzia anti-droga australiana
 Sinistra Operaia Internazionalista (Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, trasl. Diethnistike Ergatike Aristera) – formazione della sinistra radicale greca
 Digital Electronics Automation – azienda torinese di macchine di misura ora parte del gruppo Hexagon
Difficoltà educativo-apprenditive – rientrano nella categoria definita B.E.S. (bisogni educativi speciali)

Codici 
 DEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dera Ghazi Khan (Pakistan)
 dea – codice ISO 639-3 della lingua delason

Mitologia 
 Dea – femminile di Dio
 Dea Madre – La Grande Madre: divinità primordiale

Musica 
 Dea – album dei Mau Mau del 2006
 Dea – demo dei Litfiba del 1983

Scienza e Tecnologia 
 Data Encryption Algorithm – algoritmo di crittografia
 Data Envelopment Analysis – analisi dell'inviluppo dei dati
 Decoupled access-execute – architettura disaccoppiata
 Dell-Elmedlaoui Algorithm – algoritmo di Dell-Elmedlaoui
 Dielectric analysis – analisi dielettrica
 Distributed Evolutionary Algorithm – algoritmo genetico distribuito
 DEA – abbreviazione di dietanolammina, un'ammina

Altro 
 Dea – entità delle teologie femministe
 Movimento della Dea – denominazione di un gruppo di fenomeni sociali e religiosi convergenti alla concezione di una Divinità Femminile
 Dea – nome proprio di persona femminile
 De Agostini – casa editrice italiana
 Billy Dea – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio
 DeA - abbreviazione del libro Dottrina e Alleanze, della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Chiesa mormone)

Altri progetti